Граф (с 1877) Па́вел Никола́евич Игна́тьев (7 (18) июня 1797 — 20 декабря 1879 (1 января 1880)) — русский государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Председатель Комитета министров Российской империи в 1872—1879 гг.

Биография 

Был единственным сыном генерал-майора артиллерии Николая Ивановича Игнатьева (1747—1800) и Надежды Егоровны, урожд. Извековой.

Своекоштный студент Московского университета (1810—1814), слушал лекции по красноречию, поэзии, всеобщей истории, статистике, арифметике, геометрии, алгебре, физике, естественному праву, французскому, немецкому и латинскому языкам «с похвальным прилежанием и успехами». Это в ту пору было редкостью среди военных, и повлияло на его служебную карьеру. Был росл и статен; в 17 лет был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк, в роту Его Величества.

В 1814 году в чине прапорщика во время церемониального марша русских войск в Париже нёс полковое знамя.

По рассказу его супруги, переданному в воспоминаниях внука, Павел Николаевич вращался в кругу будущих декабристов, дружил с А. В. Поджио, влюблённым в его сестру, Марию. Однако накануне 14 декабря 1825 года у него состоялось длинное объяснение с матерью, которая заставила его поклясться, что он будет «благоразумен» и не выступит против власти. Первой воинской частью, прибывшей на Дворцовую площадь в распоряжение нового царя Николая I, оказалась первая рота Преображенского полка (казармы которого были на Миллионной улице, ближайшей к Зимнему дворцу); командовал этой ротой капитан Игнатьев.

В 1834 году Игнатьев был назначен директором Пажеского корпуса, в 1846 году — дежурным генералом главного штаба Его Императорского Величества.

С 1852 года был членом Государственного Совета. В 1853 году назначен белорусским генерал-губернатором. В 1854—1861 годах был Санкт-Петербургским генерал-губернатором.

С 1859 года — генерал от инфантерии.

В 1872—1879 годах — председатель Комитета министров; 12 декабря 1877 года возведён в графское достоинство.

Состоял членом (1855—1859) и председателем (1859—1861) Попечительского совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге. Был избран почётным членом Медико-хирургической академии (1848), Московского университета (1855) и Императорской академии наук (1856).

20 декабря 1879 года отправил прощальное письмо императору и в тот же день скончался от рожи и отека гортани. Похоронен под церковью Св. Сергия в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом.

Семья 

Жена (с 22 января 1828 года) — Мария Ивановна Мальцова (15.07.1808—05.03.1897), дочь промышленника Ивана Акимовича Мальцова от его брака с одной из первых московских красавиц Капитолиной Михайловной Вышеславцевой, разводной женой В. Л. Пушкина. Получила в приданое большой особняк в Петербурге на набережной Невы и дачу в Петергофе. Супруги Мальцовы жили открытым домом, отличались гостеприимством и патриархальностью старого русского дворянского быта. Их литературный салон посещали А. С. Пушкин и А. С. Грибоедов. Мария Ивановна была известна как мудрая и энергичная женщина, целиком посвятившая себя семье. За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (06.12.1848). По словам графа С. Д. Шереметева, «окружающим чета Игнатьевых не внушала сочувствие, великий хитрец Павел Николаевич и жена его Мария Ивановна отталкивали своею строгостью и отсутствием снисходительности в суждениях». После смерти мужа жила в особняке на Гагаринской наб., 26, который, по воспоминаниям «красного графа», «был для всей семьи каким-то священным местом. В этом доме-монастыре нам, детям, запрещалось шуметь и громко смеяться. Там невидимо витал дух деда, в запертый кабинет которого, сохранявшийся в неприкосновенности, нас впускали лишь изредка, как в музей». Умерла от катарального воспаления легких, похоронена рядом с мужем в Троице-Сергиевой пустыни. Дети:
 Надежда (24.11.1828—07.08.1877), замужем за князем Н. И. Енгалычевым.
 Капитолина (21.09.1829—03.02.1882), умерла от хронического язвенного поражения кишечника, похоронена рядом с отцом. 
 Николай (1832—1908), дипломат, генерал от инфантерии, министр государственных имуществ.
 Мария (11.02.1833—09.03.1842)
 Александр (13.04.1835—10.07.1836)
 Ольга (01.08.1837—08.02.1910), замужем за А. Е. Зуровым, в числе других она создавала Бестужевские курсы.
 Иван (09.09.1840—18.5.1842)
 Алексей (1842—1906), генерал от кавалерии, член Государственного совета.
 Павел (05.06.1848—09.05.1886), осташковский уездный предводитель дворянства.

 Орден Святого Владимира 3 ст. (1832)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1837)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1839)
 Императорская корона к Ордену Святой Анны 1 ст. (1841)
 Орден Святого Георгия 4 ст. за 25 лет службы (04.12.1842)
 Орден Белого Орла (1848)
 Орден Святого Александра Невского (1850)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Александра Невского (17.01.1855)
 Орден Святого Владимира 1 ст. (1857)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1859)
 Орден Святого Андрея Первозванного (1867)
 Бриллиантовые знаки к Ордену Святого Андрея Первозванного (1871)

Иностранные:
 шведский Орден Меча командорский крест (1840)
 ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига командорский крест (1840)
 гессен-дармштадтский Орден Филиппа Великодушного 1 ст. (1841)
 ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига 1 ст с короной и цепью (1877)

Примечания

Литература 
 
 
 Лушнов В. И. "Окно в АТР": уполномоченный в Китае Игнатьев Николай Павлович (1859—1861). — Актуальные проблемы изучения истории стран АТР в XIX—XXI вв. (выпуск III). — Хабаровск: КГБНУК «ХКМ им. Н.И. Гродекова», 2019. — 308 с., 8 с. илл. + вкладка. — С. 26—41.

Ссылки 
 ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИГНАТЬЕВ генерал-губернатор Санкт-Петербурга
 
 

Директора Пажеского корпуса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Почётные члены Петербургской академии наук
Павел Николаевич
Белорусские генерал-губернаторы
Санкт-Петербургские генерал-губернаторы
Почётные члены Военно-медицинской академии
Члены Государственного совета Российской империи
Премьер-министры Российской империи
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Почётные члены Московского университета
Похороненные в Сергиевой Приморской пустыни
Похороненные в церквях